Les associations folkloriques étudiantes belges existent depuis longtemps. Leur objectif est de regrouper les étudiants selon des critères communs ; les cercles, ordres et régionales sont au centre des activités estudiantines. 
 Un cercle est une association rassemblant des étudiants issus d'une même faculté, ou baptisés dans cette faculté, dans le cas des Universités, ou d'une même école, dans le cas des Hautes Écoles
 Une régionale est une association rassemblant des étudiants issus de la même région (province, ville, pays...)
 Un ordre est une association estudiantine plus spécifique rassemblant des étudiants et anciens étudiants autour de certains aspects particuliers du folklore ou des traditions belges.
On distingue parmi ceux-ci :

Universités

Université & hautes écoles de la Province de Liège 

 Association générale des étudiants liégeois (AGEL)
 Société Générale des Étudiants en Médecine Vétérinaire (SGEMV)
 Association générale des étudiants du supérieure (mort)

Régionales 

 Régionale La Chimacienne
 Régionale La Hannutoise
 Régionale La Hutoise
 Régionale LUX
 Régionale La Malmedy
 Régionale Paludia (étudiants Germanophones)
 Régionale La Verviétoise
 Régionale La Liégeoise
 Régionale La Namuroise
 Régionale Estudiantine Visétoise
 Régionale La Bruxelloise (mort)

Comités de baptême universitaire 
 Comité de baptême Archi (fusion des anciens Lambert Lombard et Archi Saint Luc)
 Comité de baptême Barbou
 Comité de baptême Cureghem 
 Comité de baptême Droit
 Comité de baptême Gramme 
 Comité de baptême Grand-Ducale
 Comité de baptême HEC (anciennement EG, fusion des anciens HEC et EAA)
 Comité de baptême Informatique
 Comité de baptême Ingénieur Civil
 Comité de baptême ISEPK
 Comité de baptême ISIL
 Comité de baptême Medecine
 Comité de baptême Pharmacie
 Comité de baptême Philo et Lettres
 Comité de baptême Psycho
 Comité de baptême Sciences
 Comité de baptême Dentisterie (mort puis refondé en 2012)

Comités de baptême des Hautes écoles ou extérieurs au centre-ville 
 Comité de baptême Seraing INPRES / HENALLUX (CBS)
 Comité de baptême des beaux arts (CBA)
 Comité de baptême Saint Laurent (St Lo)
 Comité de baptême Sainte Croix (STX)
 Comité de baptême Rivageois (RVG) 
 Comité de baptême Sainte Julienne (St Ju)
 Comité de baptême INPRES Verviers 
 Comité de baptême ISIS
 Comité de baptême La Reid - Theux  (ISA)
 Comité de baptême Jonfosse 
 Comité de baptême ISET (mort en 2008)
 Comité de baptême CHS (mort en 2002)
 Comité de baptême Biochimie (mort en 2006)
 Comité de baptême Saint Martin (mort)
 Comité de baptême ESEJ (mort)
 Comité de baptême Science Eco (mort)
 Comité de baptême EAA (mort, fusionné avec HEC)
 Comité de baptême SHS (mort-né)

Cercles 
 Cercle de l'Emeraude (Cercle des calottins liégeois), 1988
 Cercle des Ours Andennais, 1996
 Cercle des étudiants en médecine : Association Royale des Étudiants en Médecine (AREM), 1870
 Cercle des étudiants en ingénieur civil et science informatique : Association Royale des Elèves des Ecoles Spéciales (AEES)
 Cercle des étudiants en géographie de l'Université de Liège (Également appelé GAGG pour Groupement Amical des Géographes et Géométrologues)
 Cercle des étudiants en science politique et administration publique (CESPAP)

Ordres 
 Ordre du Torè - (Union Royale des Étudiants Catholiques de Liège), 1921
 Ordre du Carré Blanc, 1992 (Ordre interne de l'Ordre du Torè)
 Ordre Héraldique du Thyrse, 1997 (Ordre interne de l'Ordre du Torè)
 Ordre du Grand Séminaire, 1982
 Ordre de la Questure Raymaldienne, 1996
 Grand Prieuré historique des Ordres de St Charlemagne et San Fiche, 1983
 Ordre du Gland d'Hippocrate (Médecine), 1987
 Ordre de la Grande Burette (Chimistes de l'Université de Liège), 1987
 Ordre de la Baignoire d'Archimède, 1992
 Ordre d'Hélios (Anciens du Comité de Baptême Philo & Lettres), 1993
 Académie Liègeoise de la Guindaille, 1993
 Ordre du Très Sérénissime et Humoristique Chameau Liégeois, 1995
 Ordre de la Dive Bouteille, 2002
 Ordre de Notger (Historiens de l'Université de Liège), 2013
 Ordre de la Dynamique, 2018
 Ordre du Viaduc du Firth of Forth
 Ordre de la Croix (Anciens du CB Saint Croix)
 Ordre de la Veille Garde (VG)
 Ordre de la Basoche (faculté de droit Uliège)

Université Libre de Bruxelles 
voir Cercles étudiants de l'ULB pour les détails.

Cercles interfacultaires 
 Cercle du libre examen (1927)
 Association des cercles étudiants (ACE)

Cercles facultaires 
Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie de l'ULB (CKO)
 Cercle des Architectes réunis de l'ULB (anciens: ACA-CVH-CLC) (CARé)
 Cercle de droit (CD) (1902)
 Cercle des étudiants en pharmacie  (CePha) (1882)
 Cercle de médecine (CM)
 Cercle Polytechnique (CP) (1884)
 Cercle des Sciences (CdS)
 Cercle des étudiants en sciences politiques et sociales (CPS)
 Cercle des Sciences Psychologiques et de l'Éducation (CPsy)
 Cercle Solvay (C$) (17 nov 1905)
 Cercle de Philosophie et Lettres (CPL)

Cercles  de section 
 Cercle de géographie et de géologie (CGEO)
 Cercle informatique (CI)
 Cercle d'Histoire de l'ULB (CdH)
 Cercle de Kinésithérapie et d'Ostéopathie (CKO)
 Cercle d'éducation physique (ISEP)
 Cercle des Infirmiers Gradués et accoucheuses (CIG)
 Cercle des Bioingénieurs de l'ULB (AGRO)
 Cercle de Journalisme et Communication de l'ULB (CJC)
 Cercle de langue Romane (CRom)
 Cercle d'Histoire de l'Art et Archéologie (CHAA)
 Cercle de l'ISTI (STI)

Régionales 
 Cercle des Étudiants du Centre et Sympathisants(CECS)
 Cercle des Étudiants Borains de l'ULB (CEBULB)
 Cercle des Étudiants Namurois de Bruxelles (La Namuroise)
 Cercle des Étudiants du Pays de Charleroi et de Thudinie (Le Semeur)
 Cercle des Étudiants Frontaliers (Fronta)
 Cercle des Étudiants Luxembourgeois à Bruxelles (CELB)
 Cercle des Étudiants de la province de Luxembourg à Bruxelles (La LUX BXL) 
 Cercle des Étudiants Chimaciens de l'ULB (Chimacienne)
 Cercle des Étudiants Liégeois (La Liégeoise)

Guildes 
 Guilde Halewijn (1985)
 Guilde Polytechnique (1986)
 Gens Fraternae Libidinis (1990)
 Guilde de la Robe de Pourpre (1992)
 Guilde Horus (1992)
 Guilde Mandarine (1993)
 Diable-au-corps (1996)
 Guilde Axis (1996)
 Guilde Turquoise (1997)
 Guilde Pharmacopée (1998)
 Guilde Médecine (1999)
 Guilde Gates (2003)
 Guilde du Ramon (2005)
 Société du Grand Clysopompe (2014), corporation chantante dont l'un des buts est la revalorisation de rites anciens.
 Ad Gildam Romanum (2015)
 Guilde Améthyste (2016)
 Guilde Mélusine (2016)

Ordres secrets et Confréries 
 Le Club des Iguanodons de l'Université de Bruxelles (probablement fondé en 1881, à l'existence très brève).
 Le Cercle des Nébuleux (né en 1886 sous le nom du Cercle de Bohème) (1887-1914). Cercle mythique du tournant du siècle.
 Les Sauriens - Saint Synode Saurien (1909-1926). Concurrent sporadique du précédent.
 Ordre des Frères Macchabées (MAKB ou OFFMAKB, 1918). Toujours actif, sans réelles interruptions pendant plus d'un siècle, malgré la fermeture de l'ULB pendant la guerre (plusieurs membres dans la résistance). Liens avec les deux précédents. Premier véritable Ordre secret de l'ULB.
 Les Népelés ou Nez Pelés (ou Royal Népelés). Actif de 1935 jusqu'à la guerre (plusieurs membres dans la Résistance). 
 Confrérie des Truands (actif de 1951 au début des années 80 avec de longues éclipses).
 Les Petits Besogneux (actif durant les années 50).
 Ordre du Phallus (1969). 
 Ordre de Thanéa (Ordre féminin) Anagramme d'Athéna (au départ, le pendant féminin de l'Ordre du Phallus).
 Ordre des Frères Carcasses (KRKS, 1975-1976).
 Enculeurs de Dindons (EDD) (1979). 
 Ordre des Chauve-Souris (1981). Liens initiaux avec des membres de l'Ordre du Phallus. 
 Les Krostons (actif durant les années 80).
 Ordre des Coquillards (1994). Liens avec la Confrérie des Truands.
 Ordre des Chéloniens. 
 Ordre des Chevaliers du Temple (Templiers, 2000). Liens initiaux avec l'Ordre des Coquillards.
 Ordre des Corneilles (1998) (Ordre féminin). 
 Ordre des Frères Gastéréens (2000).
 Club des Gentlemen Étalons Dorés.
 Ordre du Tricéphale. 
 Les Cénobites Tranquilles (actif de 1999 à 2001). Liens avec des Coquillards. (un premier Ordre des "Cénobites Tranquilles" exista avant les années 80).

Université Saint-Louis - Bruxelles

Cercles 
 Cercle Saint-Louis (CSL, campus Saint-Louis
 Cercle Marie-Haps (campus Marie-Haps)

Ordres 
 Ordre des Moines Pervers de Saint-Louis (SLMPO, Masculin) - 1980
 Ordre de la Petite Culotte (OPC, Féminin) - 2003
 Grand Saint-Louis - 1900

Université catholique de Louvain 
Voir Université catholique de Louvain.

Cercles 
Voir Cercles étudiants de l'UCLouvain pour les détails.

 Groupement des Cercles Louvanistes (GCL)
 Cercle Psycho (PSY)
 Royal Cercle Médical Saint Luc (Mémé)
 Cercle de Dentisterie (SPIX)
 L'Union des Étudiants en Sciences de la Motricité (UESM)
 Cercle Industriel (CI)
 Cercle de Droit (AEDL)
 Cercle AGRO
 Cercle Philo et Lettres (FLTR)
 Cercle Historique (HIST)
 Cercle des Étudiants en Sciences Économiques, sociales et politiques (CESEC)
 La Maison des Sciences (MDS)
 Cercle des Étudiants en Philosophie (CEP)
 Cercle de théologie (THEO)

Régionales 
 Fédération wallonne des Régionales de Louvain (FEDE) 
 L'Athoise 
 La Binchoise 
 La Bruxelloise
 La B.W.
 La Carolo 
 La Centrale 
 La Chimacienne
 L'Enghiennoise 
 L'Eumavia (Cantons de l'Est)
 La Grand-Ducale (G-D du Luxembourg) 
 La Liégeoise 
 La LUX
 La Marchoise 
 La Mouscronnoise (ex Flandre-Wallonne du temps de Leuven)  - 1906
 La Montoise 
 La Namuroise 
 La Tournaisienne

Ordres 
 Ordre des Disciples de Saint-Luc (ODSL) - 1989
 Lovaniensis Scientificus Ordo (LSO) - 1984
 Academicus Sanctae Barbae Ordo (ASBO) - 1987
 Academicus Neo Lovaniensis Ordo (ANLO) - 1992
 Ordre Académique de la charrue (OAC) - 1990
 Ordre Binchois de l'Apertintaille (OBA) - 1959
 Neo Lovaniensis Iuridicus Phileasque Corporatio (Phileas) - 1992
 Academicus Platonis & Mercurii Ordo (APMO)
 Cerebri Hilares Opifices (CHO) - 2008
 Ordre Académique du Bouffon (OAB) - 1986
 Ordre du Centaure (international, mais basé à Louvain-la-Neuve) - 1994
 Famosa Absurdarum Mulierum Academia (FAMA) - 1988
 Catholicus Sancti Francisci Ordo (CSFO) - 1996
 Ordre Rabelaisien de Belgique (ORB) - 1998
 Ordre Académique de Saint-Augustin (Theo - Sciences Religieuses) - 2002
 Academicus Iridis Ordo (AIO) - 2013

Université de Mons 

 Cercle des étudiants de la faculté Warocqué (Wawa)
 Boraine
 CECS (Cercle des Étudiants du Centre et Sympathisant)
 Carolo

 Fédération des Etudiants de la Faculté Polytechnique de Mons (FPMs)
 Carolo
 Frontalière
 Centrale
 Boraine
 Cercle des étudiants de la faculté de médecine de Mons (FMM)
 Cercle des étudiants de la faculté d'Architecture de Mons (Archi)

UCLouvain FUCaM Mons

Cercles 
 Cercle des Étudiants des FUCaM (CEFUC)

Régionales FUCaM 
 La Boraine
 La Carolo
 La Centrale
 La Chimalux
 La Frontalière

Ordres  
 Confrérie de la Cervoise (Cervisiae Confratria) - 1984
 Consoeurie des Chattes Folles

Université de Namur

Cercles 
 Cercle €co
 Cercle Bio
 Cercle Math 
 Cercle Philo
 Cercle VT
 Cercle Info
 Cercle Pharma
 Cercle Chigé²Phy
 Cercle Droit
 Cerce Médecine
 Cercle Biomed

Régionales 
 RTM (Régionale Tournai-Mouscron)
 Carolo
 Lux
 Liégeoise
 Namuroise
 Brabo
 Chimacienne
 Binchoise
 BW
 Destuna

Ordres 
 Confrérie des Dignitaires de l'Ordre de Saint-Aubain (1984)
 La Confrérie de l'Ordre de la Bretelle (1988)
 L'Ordre de la Kyscho (ODK)

Universités en Flandre (Gent en Leuven)

Ordres 
 Gé Gantoise - 1880
 Koninklijke Mechelse Katholieke Studentenkring dit « KMKS » - 1888
 Koninklijke Oost- en Westvlaamsche Kring dit « Vla-Vla » - 1922
 Koninklijke Antwerpse Studenten Kring dit KASK - 1881

Hautes écoles

Association de cercles 

 Association des Cercles du Supérieur - ACS (Bruxelles)

Cercles

Bruxelles 
 Cercle Saint-Louis de l'Université Saint-Louis - Bruxelles (CSL)
 Cercle des étudiants de l'Institut Libre Marie Haps (CMH)
 Cercle des étudiants en Commu, Emu et As de l'ISFSC (CCS)
 Cercle des étudiants de la Haute école Francisco Ferrer (Cercle Hermes)
 Cercle des étudiants de l'Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB)
 Cercle des Étudiants en Mécanique et Automation (CEMA)
 Cercle des étudiants gradués de l'IN.RA.CI (CEG)
 Cercle De Fré, cercle des étudiants de la Haute École de Bruxelles - Defré (CDF)
 Cercle cercle des étudiants des instituts supérieurs des arts et de l'architecture de Saint-Luc (Lukot)
 Cercle Meurice (IMC) (Cercle des Étudiants de l'Institut Meurice, anciennement IIF-IMC;  IIF fondé en 1887 à Gand, IMC fondé à Charleroi en 1892)
 Cercle Becot du Céria (Haute École Lucia de Brouckère) (CERIA)
 Cercle des étudiants en informatique de l'ESI (CEI)
 Cercle Paramédical et Communication (CPC) de la Haute École Libre de Bruxelles (HELB)
 Cercle Pédagogique Galilée (CPG) de l'ISPG
 Cercle de l'École Royale Militaire (OMEGA)
 Cercle de l'École Royale Militaire (POPO)

 Cercle de l'ISE (Institut Supérieur Economique) à Ixelles, HELdB
 Cercle de l'AcAdémie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles (ACA)
 Cercle d'Architecture et des Arts Visuels de La Cambre (CLC)
 Cercle des étudiants de l'ICHEC (CICHEC)
 Cercle des étudiants de l'ISES et de l'IESSID (CISES)

 Cercle Jules Verne (CJV) de l'Institut Supérieur en Animation et Loisirs du Tourisme - ISALT et de l'École de Secrétariat de Direction - ECSEDI (mort)
 Cercle des étudiants de l'école normale Charles Buls (BULS) (mort)
 Cercle des Étudiants en Alternance (CEA) ISC Saint Louis (mort)

Rattachés à l'ULB 
 Cercle Victor Horta (CVH)
 Cercle des infirmières graduées et accoucheuses (CIGa)
 Cercle de l'Institut Supérieur de Traduction et d'Interprétation - ISTI (STI)

Woluwé 
 Cercle des étudiants en éducation physique et kinésithérapie (IEPK)
 Cercle des étudiants de l'Institut Paul Lambin (CIPL)
 Cercle Institut Supérieur d'Enseignement Infirmier (ISEI)
 Cercle des étudiants de l'école centrale des arts et métier de Bruxelles (ECAM) dit La Vulcania

Louvain-la-Neuve 
 Cercle des Étudiants de l'École Normale Catholique du Brabant-Wallon (ENCBW)
 Cercle de l'Institut Cardijn Assistants Sociaux (ICAS)

Charleroi 
 Cercle de l'Institut Supérieur Industriel du Hainaut (ISIH)
 Cercle de la cité estudiantine de Condorcet Charleroi (Vigie)

Namur 
 ISGH (Institut supérieur de gestion hôtelière)
 IESN (Institut d'enseignement supérieur de Namur)
 SAINTE-BETH (soins infirmiers/sages femmes)
 CEM (Cercle espena-mat)
 IMEP (Institut de musique et pédagogie)
 ISFS (Institut Supérieur de Formation Sociale)

Marcinelle 
 Cercle de l'Institut Provincial Supérieur de Marcinelle (IPSMa)

Ath 
 Cercle Purleux de la Haute école provinciale du Hainaut Condorcet  de Ath

Fleurus 
 Cercle de l'Institut Supérieur Catholique de Fleurus (ISC)

Mons 
 Cercle de l'Institut Supérieur Industriel de Mons (ISIMs-Fêtes)
 Cercle de l'Institut Supérieur Industriel Catholique du Hainaut (ISIC Mons)

Braine-le-Comte 
 Cercle des Étudiants Normaliens (CEN)

Libramont 
Comité de ISL (Institut Supérieur de Libramont)

Arlon 
 Cercle des Étudiants de l'Institut Supérieur Industriel d'Arlon (ISIA)
 Cercle des Étudiants en Environnement Campus Arlon (CEECA) (Campus rattaché à l'Université de Liège)

Nivelles 
 Cercle des étudiants de l'École Normale de l'État de Nivelles (ENEN)

Virton 
 Cercle des étudiants de Pierrard (CEPISI)  [Virton]

Montignies-sur-Sambre 
 Cercle des Informaticiens et des Secrétaires de l'IESCa (CISI) [Montignies-sur-Sambre]
 Cercle des étudiants en kinésithérapie de l'IESCA (ACEK)

Ordres 
 Ordre de l'Intégrale (ECAM - Vulcania) - 1921
 Ordre du Pétase (ICHEC) - 1958
 Ordre du Caducée (ICHEC - CICHEC) - 1964
 Ordre du Glossaire (ISTI)
 Ordre de Saint Eloy (ECAM) - 1967
 Ordre de Vulcain (ECAM) - 1918
 Ordre du Fer à Cheval (ICHEC) - 1970
 Ordre du Bacchus (ECAM) - 1971
 Ordre Hermes (HERMES) - 1975
 Ordre de Saint Jérôme (ILMH) - 1976
 Ordre des piliers du 101 (ECAM) - 1977
 Ordre pour la Vulcania (ECAM - Vulcania) - 1981
 Ordre du Moebius (ISIB-CEI) - 1982
 Ordre du Guttur (ICHEC)
 Ordre du Beau Manesque du Roy Manu (CERIA)
 Ordre Polydipsique des Tant Piliers du Malt (Lukot)
 Ordre des Bambocheurs (CEG) - 1986
 Confrérie des dignitaires de l'ordre de la Puce (CEI) - 1988
 Ordre des Vieux Cons - 2001
 Ordre de l'Âne Vert (CCS) - 2004
 Ordre du 17 (Meurice)
 Ordre de Fransisco Ferrer (HEFF)
 Ordre du Bonzaï (CEG)
 Ordre de Kahuna (CPC)
 Ordre du Plateau (CEMA)
 Ordre du Poisson Savant (CDF)
 Garde Prétorienne - Cohors Praetoria (OMEGA) - 2012

Non rattachée à une école ou université

Associations pluriphilosophiques 
Non-nécessairement rattachées à une école/faculté/université en particulier.

 Générale Académique Mouscronnoise (GAM) - 1985
 Ordre du Bicéphale - 1985
 Ordre du Vénérable Guindailleur Voyageur (OVGV) - 1990
 Ordre Rabelaisien de Belgique (ORB) - 1998
 Ordre des Vieux Cons (OVC) - 2001
 Comité International de la Bonne Ambiance (CIBA) - 2007
 Ordre Thudinien du Spantole (OTS) - 2011
 Ordre de la Petite Tige (OPT) - 2012
 Academicus Iridis Ordo (AIO) - 2013
 Société Générale des Etudiants Picards - 2015
 Ordre du 44

Mons 
 Gé Montoise - 1934
 Ordre du Petit Singe - 1953
 Ordre de la Calotte Montoise - 1990
 Ordre de la Purée
 Ordre du Doudou
 Ordre de la Hure
 Ordre des cinq clochers
 Confrérie de la Cervoise (Cervisiae Confratria) - 1984
 Ordre de Saint-Georges (ASGO) - 1981
 Les Universités d'été de l'Ordre de Saint-Georges
 Ordre du Dragon (secret)
 Fraternitas Macchabeus Ordo (secret)
 Ordre Des Vits Colossaux (secret) - 1969
 Le 666 (Ordre des Métalleux de Mons) - 2010

Associations nationales 
Ce sont des associations n'appartenant pas à une ville en particulier et dont la présidence doit être partagée entre wallon, bruxellois et/ou flamand.

 Ordre Académique de Saint-Michel (ASMO) - 1937
 Ordre du Menestrel - 1934
 Ordre Souverain de la Calotte - 1895
 Ordre  de François Villon de Montcorbier (OFVM) - 1948
 ACS (Association des Cercles du Supérieur)
 Ordre des Vi Prônes (VI) - - - secret- - - 1988
 Ordre très Rigide de la Banane Radieuse - 1984

Références

Bibliographie 
 Mathilde Collin, L'illusion identitaire des étudiants francophones : le Mouvement des étudiants universitaires belges d'expression française (MUBEF, 1961-1974) Volume 19 de Publications des archives de l'Université catholique de Louvain, Éditions L'Harmattan, 2008, , 166 pages

Folklore étudiant en Belgique
folkllore
associationsfolkloriques